Nacque nel febbraio 1810 a Salerno da una nobile famiglia di operai. Studiò presso l'Accademia parigina di Cultura Medico-Chirurgica con i medici Charchot e Kocher. Morì nell'agosto 1881 a Nice per un improvviso infarto miocardico acuto. 
Si occupò, dopo la laurea in Medicina e la specializzazione chirurgica, di ricerche sull'anatomia e la fisiologia del Sistema Nervoso Autonomo e Centrale, ma anche SNOS e SNPS. Oggi è considerato uno dei padri della Neurochirurgia Moderna. Diede anche il nome ad una particolare tecnica per il clippaggio aneurosmatico dell'Arteria Medio-Basilare: Arteroplastica neurotomica secondo Imperatore, con due diverse varianti. Diede anche vita alla classe farmacologica dei neurostimolatori reagenti al CoA.